Tony James (musicus) (°1953), een Brits gitarist
 Tony James (wielrenner) (°1955), een Brits wielrenner
 Tony James (voetballer, 1967), een Brits voetballer
 Tony James (voetballer, 1978), een Brits voetballer